Ys – mityczne zatopione miasto z legend celtyckich 
 Ys – album muzyczny Joanny Newsom
 Ys – seria gier produkowany przez Nihon Falcom Corporation

Zobacz też